Die Gauliga Hessen 1937/38 war die fünfte Spielzeit der Gauliga Hessen im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich der 1. FC Hanau 93 mit drei Punkten Vorsprung auf die Mannschaft des CSC 03 Kassel, die nicht zuletzt aus dem verschossenen Elfmeter von CSC-Mittelstürmer Bock im direkten Duell kurz vor Rundenende resultierten (Endstand 0:1). Hanau 93 schied in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft bereits nach den Gruppenspielen aus. Die Abstiegsränge belegten Germania Fulda und der 1. SV Borussia 04 Fulda. In den Aufstiegsrunden setzten sich der SV Kurhessen Kassel und die BSG Dunlop SV Hanau durch und stiegen zur Runde 1938/39 auf.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Gruppe Nord

Gruppe B

Quellen 
 
 
 Gauliga Hessen 1937/38 bei http://www.claudionicoletti.eu/

1937
Fußballsaison 1937/38